Marea puede referirse a:

 la marea, el movimiento del mar;
 Marea, grupo musical español;
 el Fiat Marea, un modelo de coche del fabricante italiano de automóviles;
 la marea negra o derrame de petróleo;
 la marea roja, una excesiva proliferación de microalgas;
Marea, antigua ciudad en Egipto
Marea, ciudad en Siria
 En Marea partido político de Galicia, España;
 La Marea periódico mensual de España;
 Marea meteorológica variación en la presión atmosférica;

Aglomeración de personas 
 una marea humana o gran aglomeración de personas.
 las mareas o movimientos reivindicativos sectoriales que surgieron en España en torno a las Protestas en España de 2011-2012 y al movimiento 15-M:
 Marea amarilla, en defensa del sistema público de bibliotecas;
 Marea azul, contra la privatización del agua pública;
 Marea blanca, de la sanidad pública;
 Marea granate, de los españoles residentes en el extranjero;
 Marea naranja, de los servicios de atención social;
 Marea negra, funcionarios de administración y servicios generales, de luto contra los recortes;
 Marea roja, de los desempleados y por los servicios públicos de empleo];
 Marea verde, de la educación pública;
 Marea violeta, contra los recortes en Políticas de Igualdad.

Notas